

Zemljopis
Ekvador
 Zamora, Ekvador
 Zamora-Chinchipe, pokrajina
Meksiko
 Zamora, Michoacán
 Gutiérrez Zamora
Španjolska
 Zamora (grad)
 Zamora (pokrajina)
SAD
 Zamora, California
Venezuela
 Općina Zamora (Aragua)
 Općina Zamora (Miranda)

Osobe
Bobby Zamora, engleski nogometaš
Diane Zamora, Amerikanka osuđena za ubojstvo
Ezequiel Zamora, venezuelanski vojni zapovjednik iz 19. stoljeća
Jesús Jiménez Zamora, predsjednik Kostarike 1860-ih.
Jesús María Zamora, španjolski nogometaš
José Rubén Zamora, guatemalanski novinar 
Lonnie Zamora, policajac iz države New Mexico, SAD, svjedok poznatog Socorro UFO incidenta iz 1964.
Pedro Zamora, kubansko-američki AIDS aktivist
Pedro Zamora Álvarez, ubijeni guatemalanski trgovački sindkalist.
Ricardo Zamora, španjolski nogometaš i nogometni trener po kojem je nazvana nagrada za golmana u španjolskom nogometnom prvenstvu
Ronald Zamora, osuđenik za ubojstvo u državi, Florida; izrekao da ga je gledanje televizije natjerala na djelo (engl. "watching television made me do it") u svojoj obrani
Rubén Zamora, salvadoranski političar
Tye Zamora, američki basist.
Zamora the Torture King, umjetničko ime izvođača Tim Cridlanda iz SADa.

Ostalo
Mission Zamora, programe agrarne reforme u Venezueli
Zamora CF, španjolska nogometna momčad
Zamora Fútbol Club, venezuelanska nogometna momčad
Club Deportivo Zamora, meksička nogometna momčad
Zamora TV, venezuelanska televizijska stanica

Izvori